Ruta Provincial 5 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 5, ruta provincial de Córdoba, Argentina.
Ruta Provincial 5, ruta provincial de Jujuy, Argentina.
Ruta Provincial 5, ruta provincial de Misiones, Argentina.
Ruta Provincial 5, ruta provincial de San Luis, Argentina.
Ruta Provincial 5, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 5, ruta provincial de Santiago del Estero, Argentina.